Nyborg steht für: 

 Nyborg, eine dänische Stadt
 Nyborg (Schweden), ein Ort in Schweden
 Nyborg (Finnmark), ein Ort in Nordnorwegen

Nyborg ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Nyborg (* 1963), dänischer Schauspieler und Intendant
 Gunn Nyborg (* 1960), norwegische Fußballspielerin
 Helmuth Nyborg Sørensen (* 1937), dänischer Kanute
 Peter Nyborg (* 1969), schwedischer Tennisspieler
 Reidar Nyborg (1923–1990), norwegischer Skilangläufer

Siehe auch:

 Nibork